Hopf steht für:
 Hopf (Gitarrenbauer), eine Gitarrenbauerfamilie
 (25142) Hopf, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Weißbierbrauerei Hopf, eine Brauerei in Miesbach
 Hopf (Familienname), siehe dort für Namensträger
 verschiedene Vögel, siehe Hornvögel und Hopfe